Fisker steht für:
 Fisker Automotive, US-amerikanischer Automobilhersteller

Fisker ist der Familienname folgender Personen:
 Henrik Fisker (* 1963), dänischer Automobildesigner 
 Kay Fisker (1893–1965), dänischer Architekt und Designer
 Maria Fisker (* 1990), dänische Handballspielerin